Hohnhausen steht für:
 Hohnhausen (Burgpreppach), Ortsteil der Gemeinde Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Walter Hohnhausen (* 1945), deutscher Fußballspieler